Franciaország
Sorgues, település Vaucluse megyében
Sorgues, a Dourdou de Camarès jobb oldali mellékfolyója